The Last Outpost (br Guerreiros da África) é um filme estadunidense de 1935, do gênero aventura dirigido por Charles Barton e Louis J. Gasnier.

Sinopse  
Dois soldados britânicos estão no Curdistão, onde conhecem uma bela mulher por quem se interessam. Só que os dois são muito amigos, o que acaba gerando tensão entre eles.

Elenco 
Cary Grant ...  Michael Andrews
Claude Rains ...  John Stevenson
Gertrude Michael ...  Rosemary Haydon
Kathleen Burke ...  Ilya
Colin Tapley...  Lt. Prescott

Filmes dos Estados Unidos de 1935
Filmes dirigidos por Louis J. Gasnier
Filmes de aventura dos Estados Unidos
Filmes ambientados no Império Otomano
Filmes sobre a Primeira Guerra Mundial
Filmes dirigidos por Charles Barton
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa